«По́лоцк» — белорусский футбольный клуб из города Полоцк. Основан в 2004 году. С 2006 года выступал в первой лиге чемпионата Белоруссии по футболу. В 2013 году прекратил своё существование из-за недостатка финансирования.

Стадион 
Клуб проводил матчи в Полоцке на стадионе «Спартак», вмещающем 5000 зрителей.

История выступлений 

В 2020 году во Вторую лигу и розыгрыш Кубка Белоруссии заявился клуб «Полоцк-2019», основанный в апреле 2013 года и выступавший с 2013 года в областных соревнованиях.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт клуба
 
 Профиль  на сайте Wildstat.ru

Футбольные клубы Белоруссии
Футбольные клубы Белоруссии, прекратившие существование